Jochen Both ist der Name folgender Personen:

* Jochen Both (Leichtathlet) (* 1941), deutscher Leichtathlet
 Jochen Both (General) (* 1954), deutscher Generalmajor